Wertpapier-Mitteilungen steht für:

 Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen, Keppler, Lehmann, ein Medienkonzern, auch WM Gruppe genannt
 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, welche den Untertitel Wertpapier-Mitteilungen trägt